Idiosepius är ett släkte av bläckfiskar. Idiosepius ingår i familjen Idiosepiidae.

Idiosepius är enda släktet i familjen Idiosepiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Idiosepius